IVW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inverway (Australia)